Daniel Gazeau (1936-2009), général français ;
 Francis Gazeau, photographe français;
 Sylvie Gazeau, violoniste française née en 1950;
 Philippe Gazeau, architecte français né en 1954

Voir aussi 
 Idéal du Gazeau, cheval de course français spécialiste du trot attelé (années 1970 - 1980)
 Château du Gazeau dans les Deux-Sèvres (France).

Patronyme français